Торреальба () — испанская фамилия. Известные носители:

 Торреальба, Альфредо Альфонсо (род. 1975) — венесуэльский политолог и радиоведущий.
 Торреальба, Бриан (род. 1997) — чилийский футболист, защитник.

См. также 
 Гарсия Торреальба, Эбер Даниэль (род. 1997) — венесуэльский футболист, полузащитник.
 Лусена Торреальба, Рональдо Видаль (род. 1997) — венесуэльский футболист, полузащитник.
 Санчес Торреальба, Педро (род. 1998) — чилийский футболист, полузащитник.